Cyclopidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1913. Cyclopidae ingår i ordningen Cyclopoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cyclopidae 184 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Cyclopidae